Klingel steht für
 Fahrradklingel, akustisches Signalgerät für den Straßenverkehr
 Klingel, ein akustisches Signalgerät
 Versandhaus Klingel, Handelsunternehmen

Klingel ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Klingel (* 1961), deutsche Diakonin und Sozialarbeiterin
 Hans Klingel (1932–2019), deutscher Zoologe und Verhaltensforscher

Siehe auch: